Lodygin – krater księżycowy
 Aleksander Łodygin – rosyjski elektrotechnik i wynalazca